Suco — bebida produzida através do líquido extraído de quase todas as frutas
suco (deus) — é o deus-crocodilo dos antigos egípcios, também chamado Sobeque

Localidades
 Suco (Córdoba) — localidade da Argentina
 Subdivisões de Timor-Leste — dentre elas, as divisões chamadas "suco"

Desambiguação